Samora Correia, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Benavente
 Samora Machel (1933-1986), president van Mozambique en voorzitter van het Bevrijdingsfront van Mozambique
 José Rogério Filipe Samora (1958), een Portugees acteur
 Samora Bergtop (1978), een Nederlands actrice van Surinaamse afkomst
 Samora Souprayen (1991), een Surinaams zangeres

Zie ook 
 Zamora (doorverwijspagina)